Джуге́лі () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Валіко Джугелі (1887—1924) — грузинський політичний і військовий діяч, член Установчих зборів Грузії.
 Іван Джугелі (* 1969) — грузинський футболіст.
 Медея Джугелі (1925—2016) — радянська грузинська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

Грузинські прізвища